

Patronyme 
Szulc est un patronyme polonais (de l'allemand Schulz) pouvant désigner :

 Josef Szulc (né Josef Zygmunt Szulc, francisé en Joseph Szulc, 1875-1956) est un compositeur et chef d'orchestre français d'origine polonaise.
 Michel Szulc-Krzyzanowski (1949- ) est un photographe néerlandais.
 Tad Szulc (Tadeusz Witold Szulc, 1926-2001) est une journaliste et écrivain américaine d'origine polonaise.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais